Borissova kan som auktorsförkortning betyda:

 Antonina Georgievna Borissova
 V.N. Borissova

Robotskapade auktorsförkortningar